Navracsics Tibor (1934–2022) földrajztanár, helytörténész
 Navracsics Tibor (1966–) jogász, politikus